Panzenberg steht für

 Panzenberg, Quartier in Bremen
 Panzenbergstadion, Stadium in Bremen
 Burgstall Panzenberg, mittelalterliche Höhenburg bei Volkmarsen in Hessen